

Anno 
 506 o 506 a.C.

Codici 
 506 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Bendestorf, nella Bassa Sassonia, in Germania

Matematica 
 506 – numero